Lobstein är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Johann Michael Lobstein (1740–1794), tysk teolog
 Paul Lobstein (1850–1922), tysk teolog 

Tyska efternamn